John Albert Johnson, 16º governatore del Minnesota
 Jack Johnson, il cui vero nome è John Arthur Johnson, boxer